A hub (angol; „kerékagy”) jelentései:

 Hub, számítógépes hálózati eszköz 
 Hub, a Direct Connect fájlcserélő része
 USB hub